Heraclea es el nombre de varias ciudades antiguas fundadas por los griegos:

 Heraclea (Acarnania), en Acarnania;
 Heraclea de Caria, en Caria (Asia Menor);
 Heraclea Cybistra, en Asia Menor;
 Heraclea (Perea lesbia), en Eólida (Asia Menor);
 Heraclea (junto a Melampagos), también en Eólida;
 Heraclea (Iliria), en Iliria;
 Heraclea Lincestis, en Macedonia;
 Heraclea de Lucania, en el sur de Italia;
 Heraclea de Migdonia, en Migdonia;
 Heraclea Minoa, en Sicilia;
 Heraclea (región de Erice), también en Sicilia;
 Heraclea de Élide, en Élide; 
 Heraclea de Traquinia, en Tesalia.
 Heraclea Perinto o Heraclea (Herakleia Perinthos), un nombre posterior de Perinto, ciudad de la Propóntide, en Tracia;
 Heraclea Póntica, en Asia Menor, en la costa del mar Negro;
 Heraclea Síntica, en Tracia.

Libros 
 Heraclea , libro de Paniasis de Halicarnaso.